Rynek oznacza najczęściej plac w centrum miasta, wokół którego znajdują się budynki, a w środku ratusz

 rynek – w urbanistyce, miejski główny plac, częste w przeszłości miejsce handlu - targ
 rynek – w ekonomii, abstrakcyjne pojęcie określające miejsce dokonywania transakcji

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Rynek – część miasta Jedlicze
 Rynek – część miasta Kazimierza Wielka
 Rynek – część miasta Mielec
 Rynek – część miasta Sokołów Małopolski

Inne 
 „Rynek” – galeria sztuki w Olsztynie
 Rynek – miejsce na dnie Wąwozu Kraków w Tatrach

Zobacz też